Moiret ist der Name von

 einem Dorf im Gemeindegebiet der französischen Gemeinde Anglefort

 Edmund Moiret (1883–1966), österreichisch-ungarischer Bildhauer

Siehe auch:
 Moiré (Begriffsklärung)